Korti ima više značenja:
 Korti (Areco)
 Korti (Pjačenca)